Horná Ves (okres Prievidza), een Slowaakse gemeente in de regio Trenčín, in het district Prievidza
 Horná Ves (okres Žiar nad Hronom), een Slowaakse gemeente in de regio Banská Bystrica, in het district Žiar nad Hronom